Об'єкт 478 — радянський дослідний основний бойовий танк. Розроблено в конструкторському бюро Заводу імені Малишева. Серійно не робився.

Історія створення 
Після прийняття на озброєння танка Т-80, було розпочато роботи з удосконалення його конструкції. Роботи велися у двох напрямках. У конструкторському бюро Заводу імені Малишева розроблявся танк «Об'єкт 478», паралельно, в конструкторському бюро Заводу імені Кірова було розпочато роботи над модернізованим танком Т-80 під позначенням « Об'єкт 219А». Харківський варіант модернізації Т-80 передбачав оснащення ходової частини «Об'єкта 219А» дизельним двигуном 6ТД-1 потужністю 1000 к.с., а також встановлення нової перспективної башти, що розробляється для проекту модернізації Т-64А під позначенням «Об'єкт 476». У 1976 році було виконано проект машини, проте подальші роботи по ньому продовжені не були, оскільки основний наголос на той час робився на газотурбінні силові установки. Після смерті Ф. Устинова підтримка конструкторського бюро Ленінградського Кіровського заводу стала слабшати і Міністерство оборони серйозно задумалося про переведення танків Т-80 на дизельні двигуни, так як ходова частина танків Т-64А повністю вичерпала свої можливості з модернізації і її розвиток було недоцільно. Роботи з оснащення танків Т-80 дизельними двигунами було відкрито відразу в кількох конструкторських бюро. У Омському Конструкторському бюро транспортного машинобудування Т-80 було доручено оснастити двигуном В-46-6 (танк отримав індекс «Об'єкт 644»), а в КБ-3 Ленінградського Кіровського заводу велася розробка Т-80 з двигуном 2В-16-2, проте обидва проекти зазнали невдачі. У той же час було активізовано роботи зі створення танка «Об'єкт 478». У 1985 році було розпочато роботу з його модифікації - «Об'єкт 478Б», згодом прийнятої на озброєння під позначенням Т-80УД.

Опис конструкції 
На танках «Об'єкт 478» встановлювалася нова лита башта, відпрацьована під час створення танка «Об'єкт 476». Ходова частина була запозичена у танка "Об'єкт 219А", проте з установкою дизельного двигуна 6ТД-1. Основне озброєння «Об'єкта 478» становила 125-мм гладкоствольна танкова гармата 2А46М-1. Військовий боєкомплект складав 42 постріли. Гармата оснащувалась стабілізатором «Вектор-4». З гарматою був спарений 7,62-мм кулемет Калашникова ПКТ з возимим боєкомплектом 1500 набоїв. Для боротьби з повітряними цілями та легкоброньованою технікою на башті командира встановлювався 12,7-мм зенітний кулемет НСВТ з боєкомплектом у 450 набоїв, крім того, «Об'єкт 478» оснащувався комплексом керованого озброєння 9М112 «Кобра».

Модифікації 
 Об'єкт 478 — базовий варіант.
 Об'єкт 478М — проект радикальної модифікації «Об'єкта 478» шляхом установки дизельного двигуна 12ЧН, потужністю 1500 к.с.
 Об'єкт 478Б — основний бойовий танк з динамічний захистом Т-80УД.

Збережені екземпляри 
  — єдиний екземпляр, що зберігся, встановлений у Київському Музеї історії України у Другій світовій війні

Зображення 
Об'єкт 478 у Київському Музеї історії України у Другій світовій війні:

Примітки

Література

Посилання 
 

 Основні бойові танки
Дослідні танки і прототипи
 Танки СРСР